Abierto Mexicano Telcel 2017, właśc. Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Abierto Mexicano Telcel rozgrywany w dniach 27 lutego–5 marca 2017 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 633 690 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Meksyku